Матьё II (, ) (ок. 1193 − ) — герцог Лотарингии с 1220 года, сын герцога Ферри II и Агнессы Барской. Наследовал старшему брату Тибо I.

Биография 
После вступления на престол уступил город Нанси Гертруде Дагбургской — вдове брата, вторично вышедшей замуж за Тибо IV Шампанского, чьим вассалом Матье был вынужден себя признать. Также Тибо Шампанский надеялся заполучить графство Мец, но это ему не удалось, и он развелся с Гертрудой. Она третий раз вышла замуж, но детей у неё не было, и после её смерти в 1225 Матье II вернул Нанси в собственность герцогства.

При нём возобновился союз Лотарингии с германскими императорами. Матье II сопровождал императора Фридриха II в Шестом крестовом походе (1228) и в походе в Италию (1235).

Матье боролся с непокорными баронами, особенно с графами Люневилля, пользовавшимися поддержкой Бара. В этой борьбе одержал победу — Люневилль остался в составе Лотарингии. Однако в 1230 Генрих II де Бар и его союзники Юг II де Водемон и епископ Туля вторглись в герцогство и захватили несколько замков.

Генрих Барский умер в 1240 году, и в 1245 году его наследник Тибо II заключил с Матье II Лотарингским мир, продолжавшийся несколько десятилетий.

После отлучения от церкви императора Фридриха II Матье Лотарингский перешел на сторону папы Иннокентия IV.

Семья 
В 1225 Матье женился на Екатерине Лимбургской (ум. 1255), дочери Валерана III, герцога Лимбургского и графа Люксембургского, и его жены Эрмезинды Люксембургской. Их дети:
 Ферри III (1240—1302), герцог Лотарингии
 Лаура, мужья: Жан де Дампьер, виконт де Труа (ум. 1258), затем Гильом де Вержи, сеньор де Мирабо и де Отре
 Изабелла (ум. 1266), мужья: Гильом де Вьен (ум. 1255), с 1256 — Жан де Шалон (1243—1309)
 Екатерина, с 1255 муж — Ришар де Монфокон (ум. 1279), наследник графа Монбельяра Тьерри III
 Аделина (ум. ок. 1278) — жена Людовика Савойского, барона Во.

Предки 

</center>

Примечания

Источники 
 Henry Bogdan, La Lorraine des ducs, sept siècles d'histoire, Perrin, 2005 [détail des éditions] (ISBN 2-262-02113-9)
 Georges Poull, La Maison ducale de Lorraine, Nancy, Presses Universitaires de Nancy, 1991, 575 p. [détail de l’édition] (ISBN 2-86480-517-0).

Герцоги Лотарингии
Эльзасский дом
Правители Европы XIII века
Участники Шестого крестового похода